Stackelberg puede hacer referencia a:

Personas

Georg von Stackelberg, general del Imperio ruso.
Gustav Ernst von Stackelberg, noble diplomático ruso.
Heinrich Freiherr von Stackelberg, economista alemán.

Conceptos económicos
Competencia de Stackelberg
Equilibrio de Stackelberg